Горная школа Парижа () — высшая школа для подготовки инженеров, находящаяся в подчинении Министерства промышленности, основной задачей которой является подготовка элиты инженеров для промышленности, в особенности, в области энергетики и добывающей промышленности. Входит в состав Института Mines-Télécom. Является членом Conférence des grandes écoles, Groupe des écoles des mines и с 2012 года — Центра исследований и высшего образования Paris Sciences et Lettres — Quartier latin.

При Горной школе также существует минералогический музей, коллекция которого — одна из крупнейших в мире.

История 
Горная школа Парижа ведёт свою историю с 1778 года, когда при французском Монетном дворе король Людовик XVI решил ввести должность главы минералогии и металлургии. Это положило начало Школе горной промышленности, открывшейся пять лет спустя в 1783 году и устроенной наподобие школ по строительству дорог и мостов, которые действовали в Париже с 1747 года и имели большой успех.

Первым руководителем Горной школы был , член Французской Академии наук.

В 1802 году первый консул Франции, Наполеон Бонапарт, разделил Горную школу на два учреждения: Geislautern — отделение по изучению железа и угля, и Peisey Nancroix — отделение по изучению меди, серебра и источников высокой энергии. С 1816 года и до сих Горная школа Парижа находится в здании Отеля Вандом.

Рейтинг 
Горная школа Парижа стабильно занимает 3-е место среди Высших инженерных школ Франции, уступая лишь Политехнической школе и École centrale Paris (фр.), входя в десятку инженерных школ группы А+.

Горная школа Парижа получила 31-е место в мировом рейтинге ВУЗов, опубликованном New York Times в октябре 2012 года.

Горной школой Парижа также публикуется собственный рейтинг мировых высших учебных заведений (Mines ParisTech: профессиональный рейтинг мировых университетов), составляемый на основе количества выпускников, занимающих посты директоров компаний из списка 500 крупнейших международных компаний Fortune Global 500. Согласно этому рейтингу в 2011 года Горная школа Парижа занимала 21 место в мире и 5 место во Франции.

Знаменитые выпускники 

 Пьер Бертье — французский геолог, первооткрыватель бокситов.
 Максим Вильом (фр. Maxime Vuillaume) — прозаик, публицист, журналист, коммунар.
 Жорж Шарпак (фр. Georges Charpak) — физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1992 году
 Луи Поль Кайете (фр. Louis Paul Cailletet) — физик и изобретатель, член Парижской академии наук
 Пьер Луи Антуан Кордье (фр. Pierre-Louis-Antoine Cordier) — геолог, минералог, петрограф.
 Игнацы Домейко (фр. Ignacy Domeyko) — геолог, минералог, географ и этнолог
 Карлос Гон (фр. Carlos Ghosn) — президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan
 Эмиль Жаваль (фр. Émile Javal) — французский врач и политический деятель, сын Леопольда Жаваля
 Жак де Морган (фр. Jacques de Morgan) — археолог и египтолог
 Ален Поэр (фр. Alain Poher) — французский государственный деятель, председатель Сената Франции, единственный в истории Пятой республики временно исполняющий обязанности президента республики
 Леон Вальрас (фр. Marie-Ésprit-Léon Walras) — экономист, лидер лозаннской школы маржинализма
 Фредерик Ле Пле (фр. Frédéric Le Play) — социолог, политический деятель, общественный реформатор, экономист, горный инженер, педагог, профессор Политехнической школы в Париже.
 Сент-Клер Девиль, Шарль — геолог, вулканолог, метеоролог. Член Французской академии наук

Примечания 

VI округ Парижа
Учебные заведения Парижа
Высшие технические учебные заведения Франции